
Хэмптон-корт () — дворцово-парковый ансамбль в Лондоне. Также может означать:

Англия 
 Хэмптон-Корт — мост через Темзу в Лондоне.
  — парк в Лондоне.
  — ж/д станция в Элмбридже (Суррей).
  —  в Херефордшире.

Прочее 
  — деревня в Гайане.

Корабли

См. также 
 Хэмптон-кортская конференция
 Хэмптон-Кортский лабиринт
 
 Хэмптон и Корт